En France, il existe plusieurs routes départementales portant le numéro 941.

Elles correspondent, en principe, à d'anciennes routes nationales.

Liste de RD 941

Issues de déclassements 
 dans le département du Pas-de-Calais, elle correspond à l'ancienne RN 41 ;
 dans les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et du Puy-de-Dôme, elle correspond à l'ancienne RN 141 (sauf entre Pontgibaud et Clermont-Ferrand où l'itinéraire a été modifié) ;
 dans le département de Vaucluse, elle correspond à l'ex-RN 541 ;
 dans le département d'Eure-et-Loir, elle correspond à l'ex-RN 841.

Cas particuliers 
Dans le Puy-de-Dôme, la RD 941 passant entre Pontgibaud et Clermont-Ferrand via Orcines et le col des Goules était la RD 941A avant 2006. L'ancienne RD 941 passant par Durtol est devenue la RD 943.

Notes et références

Voir aussi 

 Réseau routier départemental français

941